I ragni occupano una nicchia ecologica di rilievo in tutti gli habitat terrestri dove sono presenti forme di vita.
Per questo motivo, volendo valutare appieno la biodiversità di una zona o di una nazione, non si può prescindere da una profonda analisi dei ragni ivi presenti.

Sono sostanzialmente animali predatori con due precise caratteristiche: una forte diversità di famiglie e specie e una capacità di adattarsi a tutti gli ambienti che la natura offre. Mostrano anche un forte adattamento ai numerosi cambiamenti antropici degli ultimi secoli, il che fa di loro un ottimo soggetto di studi anche in campo ecologico.

L'Italia, per la varietà di habitat che possiede lungo tutto l'arco peninsulare, è un paese candidato ad una buona biodiversità aracnologica.

Una panoramica dettagliata, anche se per il momento non esaustiva, delle specie rinvenute è riportata nella tabella sottostante che compendia i tre studi finora dedicati all'argomento in Italia:
 la Checklist of the species of the italian fauna, aggiornata al 2002 e consultabile online;
 la pubblicazione di Alessio Trotta, Introduzione ai ragni italiani (Arachnida Araneae), in Memorie della Società Entomologica italiana, vol.83, pp. 178, aggiornata al 2004 e pubblicata nel 2005.
 la recente pubblicazione da parte del Museo Civico di Scienze Naturali E. Caffi di Bergamo della Checklist dei ragni italiani curata dagli aracnologi Paolo Pantini e Marco Isaia, in collaborazione con Fulvio Gasparo, Harald Hansen e Alessio Trotta, aggiornata periodicamente con le nuove scoperte e i nuovi rinvenimenti.

Al 2002, risultano rinvenute in Italia 1411 specie, di cui 213 erano endemismi, presenti esclusivamente sul territorio italiano in una o più località.

Al 2004, nel lavoro di Alessio Trotta, sono state censite 1534 specie appartenenti a 375 diversi generi di 49 famiglie di ragni rinvenute nel territorio della nazione.

Ad aprile 2016, nella Checklist dei ragni italiani, risultano sul territorio italiano 1620 specie appartenenti a 426 diversi generi di 54 famiglie di ragni. Le sottospecie identificate sono 26, da riferirsi a 13 specie diverse.

Considerazioni analitiche
Una disamina di questi ultimi dati per sottordine ha evidenziato:

 sottordine Mesothelae: sono completamente assenti in territorio italiano.
 sottordine Migalomorfi: in Italia sono risultati piuttosto rari, e rappresentati da 6 famiglie: Atypidae (3 specie), Cyrtaucheniidae (4 specie), Ctenizidae (2 specie), Hexathelidae e Theraphosidae (1 specie), ed è cospicua, in paragone, la presenza dei Nemesiidae (21 specie o 20 specie).
 sottordine Araneomorfi: con 48 famiglie ampiamente rappresentate, è una vera esplosione di biodiversità:

 Agelenidae (62 specie, 3 ssp.)
 Amaurobiidae (12 specie)
 Anapidae (3 specie)
 Anyphaenidae (3 specie)
 Araneidae (61 specie)
 Clubionidae (29 specie)
 Cybaeidae (6 specie)
 Dictynidae (28 specie)
 Dysderidae (80 specie e 4 ssp.)
 Eresidae (5 specie)
 Eutichuridae (14 specie)
 Filistatidae (3 specie)
 Gnaphosidae (156 specie e 6 ssp.)
 Hahniidae (17 specie)
 Leptonetidae (8 specie e 1 ssp.)
 Linyphiidae (470 specie)
 Liocranidae (23 specie)
 Lycosidae (104 specie e 2 ssp.)
 Mimetidae (6 specie)
 Miturgidae (9 specie)
 Mysmenidae (3 specie)
 Nesticidae (7 specie)
 Oecobiidae (4 specie)
 Oonopidae (10 specie)
 Oxyopidae (4 specie e 2 ssp.)
 Palpimanidae (1 specie)
 Philodromidae (40 specie)
 Pholcidae (7 specie)
 Phrurolithidae (6 specie)
 Pimoidae (3 specie)
 Pisauridae (6 specie)
 Prodidomidae (1 specie)
 Salticidae (139 specie)
 Scytodidae (2 specie)
 Segestriidae (5 specie)
 Selenopidae (1 specie)
 Sicariidae (1 specie)
 Sparassidae (5 specie e 2 ssp.)
 Synaphridae (1 specie)
 Tetragnathidae (19 specie)
 Theridiidae (108 specie e 4 ssp.)
 Theridiosomatidae (1 specie)
 Thomisidae (76 specie e 2 ssp.)
 Titanoecidae (7 specie)
 Trachelidae (4 specie)
 Uloboridae (5 specie)
 Zodariidae (20 specie)
 Zoropsidae (3 specie)

Al primo posto per varietà di specie troviamo i Linyphiidae con il 29,1% delle specie rinvenute in Italia; seguono gli Gnaphosidae (9,6% delle specie); i Salticidae (8,4% delle specie); Theridiidae (6,7% delle specie); i Lycosidae (6,4% delle specie); i Dysderidae (4,9% delle specie) e i Thomisidae (4,7% delle specie).

Specie valide
Nella tabella che segue si prendono per riferimento i tre lavori citati, integrati, ove occorre, sia degli studi e pubblicazioni successive, sia indicando eventuali cambi ed aggiornamenti delle denominazioni delle specie reperite.

Nomina dubia

Nomina nuda

Omonimie

Sinonimi

Note

Bibliografia
Le pubblicazioni considerate nell'elenco a seguire riguardano sia i lavori in cui è presente la descrizione originale della specie, sia quelli in cui la specie è stata rinvenuta in territorio italiano e sono in ordine cronologico; nell'ambito dello stesso anno di riferimento sono elencate in ordine alfabetico per autore:
 Clerck, C., 1757 - Svenska spindlar, uti sina hufvud-slågter indelte samt under några och sextio särskildte arter beskrefne och med illuminerade figurer uplyste. Stockholmiae, 154pp. PDF
 Linnaeus, C., 1758 - Systema naturae per regna tria naturae, secundum classes, ordines, genera, species cum characteribus differentiis, synonymis, locis. Editio decima, reformata. Holmiae, 821pp. (Araneae, pp. 619–624) PDF
 Scopoli, J A., 1763 - Entomologia carniolica, exhibens insecta carniolae indigena et distributa in ordines, genera, species, varietates. Methodo Linnaeana. Vindobonae, pp. 420 (Araneae, pp. 392–404).
 Ström, H., 1768 - Beskrivelse over norske insekter, andet stekke. Det Trondheimske Selskabs Skrifter vol.4, pp. 313–371 (Araneae, pp. 362–363)
 Pallas, P.S., 1772 - Spicilegia zoologica. Tomus 1. Continens quadrupedium, avium, amphibiorum, piscium, insectorum, molluscorum aliorumque marinorum fasciculos decem. Berolini vol.1, n.(9), pp. 44–50. PDF
 Scopoli, J.A., 1772 - Observationes zoologicae. In: Annus V, Historico-naturalis. Lipsiae, pp. 70–128 (Araneae, pp. 125–126). PDF
 Forsskål, P., 1775 - Descriptiones animalium avium, amphibiorum, piscium, insectorum, vermium; quae in itinere orientali observavit Petrus Forskål[sic]. Hauniae, pp. 85–86 PDF
 Sulzer, J.H., 1776 - Abgekürzte Geschichte der Insekten, nach dem Linnaeischen System. Winterthur, 2 voll. (Araneae, vol.1: pp. 248–254). PDF
 Fabricius, J.C., 1777 - Genera insectorum eorumque characteres naturales, secundum numerum, figuram, situm et proportionem omnium partium oris; adjecta mantissa specierum nuper detectarum. Chilonii, 310pp. (Araneae, pp. 152, 249-250) PDF
 Petagna, V., 1787 - Specimen insectorum ulterioris Calabriae. Naples, 46 pp. (Araneae, p. 34).
 Rossi, P., 1788 - Osservazioni insettologiche. Memorie di Matematica e di Fisica della Società Italiana delle Scienze vol.4, pp. 122–149. PDF
 Villers, C. de, 1789 - Caroli Linnaei entomologia, faunae Suecicae descriptionibus aucta. Lugduni vol.4, pp. 86–130. PDF
 Rossi, P., 1790 - Fauna etrusca: sistens insecta quae in Provinciis Florentina et Pisana praesertim collegit. Liburni vol.2, pp. 126–140. PDF
 Petagna, V., 1792 - Institutiones entomologicae. Naples, 718 pp. (Araneae, pp. 432–437).
 Fabricius, J.C., 1793 - Entomologiae systematica emendata et aucta, secundum classes, ordines, genera, species adjectis synonimis, locis, observationibus, descriptionibus. Hafniae vol.2, pp. 407–428 PDF
 Latreille, P.A., 1799b - Description d'une nouvelle espèce d'araignée. Bulletin des Sciences, par la Société Philomatique vol.1 n.(22), p. 170. PDF
 Panzer, G.E.W., 1801 - Fauna insectorum germaniae initia. Deutschlands Insekten. Regensburg, hft.74 (fol.19,20), 78 (fol.21), 83 (fol.21). PDF
 Walckenaer, C.A., 1802 - Faune parisienne. Insectes. ou Histoire abrégée des insectes de environs de Paris. Paris vol.2, pp. 187–250. PDF
 Latreille, P.A., 1804a - Histoire naturelle générale et particulière des Crustacés et des Insectes. Paris, vol.7, pp. 144–305.
 Walckenaer, C.A., 1805 - Tableau des aranéides ou caractères essentiels des tribus, genres, familles et races que renferme le genre Aranea de Linné, avec la désignation des espèces comprises dans chacune de ces divisions. Paris, 88pp. PDF
 Latreille, P.A., 1817 - Articles sur les araignées. N. Dict. hist. nat. Paris. N. Ed., Paris, artt.7-11, 13 e 17-18.
 Latreille, P.A., 1819 - Articles sur les araignées. Nouveau Dictionnaire d'Histoire Naturelle, Paris Ed. II, p. 22. PDF
 Dufour, L., 1820a - Description de six arachnides nouvelles. Ann. gén. sci. phys. vol.4, pp. 355–366.
 Hahn, C.W., 1822 - Monographie der Spinnen. Nürnberg, Heft 3, pp. 1–2, 4 pls. PDF
 Sundevall, C.J., 1823 - Specimen academicum genera araneidum Sueciae exhibens. Lundae, pp. 1–22.
 Audouin, V., 1826 - Explication sommaire des planches d'arachnides de l'Egypte et de la Syrie publiées ... in "Description de l'Egypte...". Histoire Naturelle vol.1(4), pp. 1–339 (aracnidi, pp. 99–186).
 Hahn, C.W., 1829 - Monographie der Spinnen. Nürnberg, Heft 5, pp. 1–2, 4pls. PDF
 Eichwald, E., 1830 - Zoologia specialis, quam expositis animalibus tum vivis, tum fossilibus potissimum Rossiae in universum et Poloniae in specie, in usum lectionum publicarum in universitate Caesarea Vilnensi habendarum edidit. Vilna vol.2, pp. 63–73 PDF
 Sundevall, C.J., 1830 - Svenska spindlarnes beskrifning. Kongl. Svenska Vet.-Akad. Handl. 1829, pp. 188–219 (in un fascicolo a parte, pp. 1–32).
 Walckenaer, C.A., 1830 - Aranéides. In: Faune française ou histoire naturelle générale et particulière des animaux qui se trouvent en France, constamment ou passagèrement, à la surface du sol, dans les eaux qui le baignent et dans le littoral des mers qui le bornent par Viellot, Desmarrey, Ducrotoy, Audinet, Lepelletier et Walckenaer. Paris, livr. vol.26, pp. 97–175, e vol.29, pp. 177–240
 Hahn, C.W., 1831a - Die Arachniden. Nürnberg, Erster Band, pp. 1–24.
 Latreille, P.A., 1832 - Vues génerales sur les araneides à 4 pneumobranches ou quadripulmonaires, suivies d'une notice de quelques especes de mygales inedites et de l'habitation de celle que l'on nomme nidulans, Nouvelles Annales du Muséum d'Histoire Naturelle n.(4) vol.1, pp. 61–76. PDF; intera pubblicazione
 Brullé, A., 1832 - Expédition scientifique de Morée. Paris, tome III, 1re partie: Zoologie, 2me section: Des Animaux articulé (Araneae, pp. 51–57).
 Lowe, R.T., 1832 - Descriptions of two species of Araneidae, natives of Madeira. Zool. Jour. vol.5, pp. 320–323.
 Blackwall, J., 1833 - Characters of some undescribed genera and species of Araneidae. London and Edinburgh Philosophical Magazine and Journal of Science (3) vol.3, pp. 104–112, pp. 187–197, pp. 344–352, pp. 436–443 PDF
 Hahn, C.W., 1833a - Die Arachniden. Nürnberg, Erster Band, pp. 77–129; Zweite Band, pp. 1–16. PDF
 Sundevall, C.J., 1833a - Svenska spindlarnes beskrifning. Fortsättning och slut. Bihang till Kongliga Svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar 1832, pp. 172–272 PDF
 Blackwall, J., 1834a - Characters of some undescribed species of Araneidae. London and Edinburgh Philosophical Magazine and Journal of Science n.(3) vol.5, pp. 50–53. PDF
 Blackwall, J., 1834b - Researches in Zoology. London, (Araneae, pp. 229–433).
 Costa, O.G., 1834 - Cenni zoologici, ossia descrizione sommaria delle specie nuove di animali discoperti in diverse contrade del Regno nell'anno 1834. Annuario Zoologico 1834, pp. 1–90 (Araneae, pp. 64–66). PDF
 Koch, C.L., 1834 - Arachniden. In: Herrich-Schäffer, G. A. W. (ed.) Deutschlands Insecten., capitoli 122-127. PDF
 Wider, F., 1834 - Arachniden. In: Reuss, A. (ed.) Zoologische miscellen. Museum Senckenbergianum, Abhandlungen aus dem Gebiete der beschreibenden Naturgeschichte vol.1, pp. 195–276. PDF
 Costa, O.G., 1835 - Fauna del regno di Napoli. Aracnidi. Napoli (Araneae, pp. 14–24).
 Koch, C. L., 1835 - Arachniden. In: Herrich-Schäffer, G. A. W. (ed.) Deutschlands Insekten., Heft pp. 128–133.
 Dugès, A., 1836a - Observations sur les aranéides. Ann. sci. nat., Zool. vol.(2), n.6, pp. 159–219.
 Koch, C.L., 1836a - Die Arachniden. Nürnberg, Dritter Band, pp. 1–104
 Koch, C.L., 1837a - Die Arachniden. Nürnberg, Dritter Band, pp. 105–119, Vierter Band, pp. 1–108. PDF
 Koch, C.L., 1837b - Übersicht des Arachnidensystems. Nürnberg, Heft 1, pp. 1–39. PDF
 Koch, C.L., 1838 - Die Arachniden. Nürnberg, Vierter Band, pp. 109–144, Funfter Band, pp. 1–124 PDF
 Koch, C.L., 1839a - Die Arachniden. Nürnberg, Funfter Band, pp. 125–158, Sechster Band, pp. 1–156, Siebenter Band, pp. 1–106. PDF
 Blackwall, J., 1841 - The difference in the number of eyes with which spiders are provided proposed as the basis of their distribution into tribes; with descriptions of newly discovered species and the characters of a new family and three new genera of spiders. Transactions of the Linnean Society of London vol.18, pp. 601–670 PDF
 Koch, C.L., 1841a - Die Arachniden. Nürnberg, Achter Band, pp. 41–131, Neunter Band, pp. 1–56
 Walckenaer, C.A., 1841 - Histoire naturelle des Insects. Aptères. Paris vol.2, pp. 1–549 PDF
 Koch, C.L., 1843 - Die Arachniden. Nürnberg, Zehnter Band, pp. 37–142. PDF
 Blackwall, J., 1844 - Descriptions of some newly discovered species of Araneida. Annals and Magazine of Natural History vol.13 pp. 179–188
 Lucas, H., 1845a - Sur une nouvelle espece d'araneide appartenant au genre Actinopus de M. Perty. Annales de la Société Entomologique de France (2) vol.3, pp. 57–60
 Koch, C.L., 1846 - Die Arachniden. Nürnberg, Dreizehnter Band, pp. 1–234, Vierzehnter Band, pp. 1–88.
 Lucas, H., 1846 - Histoire naturelle des animaux articules. In: Exploration scientifique de l'Algerie pendant les annees 1840, 1841, 1842 publiee par ordre du Gouvernement et avec le concours d'une commission academique. Paris, Sciences physiques, Zoologie vol.1, pp. 89–271 PDF
 Rossi, F.W., 1846 - Neue Arten von Arachniden des k. k. Museums, beschrieben und mit Bemerkungen über verwandte Formen begleitet. Naturw. Abh. Wien vol.1, pp. 11–19.
 Hentz, N.M., 1847 - Descriptions and figures of the araneides of the United States. Boston Journal of Natural History vol.5, pp. 443–478
 Koch, C.L., 1847 - Die Arachniden. Nürnberg, Vierzehnter Band, pp. 89–210, Funfzehnter Band, pp. 1–136, Sechszehnter Band, pp. 1–80 (in tre sezioni) PDF
 Schiödte, J.C., 1847 - Forelöbig Beretning om Untersögelser om den underjordiske Fauna i Hulerme i Krain og Istrien. Overs. Kong. danske Vid. Selsk. Forh. 1847, pp. 75–81.
 Koch, C.L., 1850 - Übersicht des Arachnidensystems. Nürnberg, vol.5, pp. 1–77.
 Westring, N., 1851 - Förteckning öfver de till närvarande tid Kände, i Sverige förekommande Spindlarter, utgörande ett antal af 253, deraf 132 äro nya för svenska Faunan. Göteborgs Kungliga Vetenskaps och Vitterhets Samhälles Handlingar vol.2, pp. 25–62. PDF
 Doleschall, L., 1852 - Systematisches Verzeichniss der im Kaiserthum Österreich vorkommenden Spinnen. Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, Mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse, Wien vol.9, pp. 622–651 PDF
 Doblika, K., 1853 - Beitrag zur Monographie des Spinnengeschlechtes Dysdera. Verh. zool.-bot. Ges. Wien vol.3, pp. 115–124.
 Thorell, T., 1856 - Recensio critica aranearum suecicarum quas descripserunt Clerckius, Linnaeus, de Geerus. Nova Acta Regiae Societatis Scientiarum Upsaliensis n.(3) vol.2 (1), pp. 61–176 PDF
 Blackwall, J., 1859b - Descriptions of newly discovered spiders captured by James Yate Johnson Esq., in the island of Madeira. Annals and Magazine of Natural History n.(3) vol.4, pp. 255–267 PDF
 Grube, A.E., 1859 - Verzeichniss der Arachnoiden Liv., Kur und Ehstlands. Archiv für die Naturkunde Liv-, Ehst- und Kurlands vol.1, pp. 415–486
 Blackwall, J., 1861a - A history of the spiders of Great Britain and Ireland. London vol.1, pp. 1–174. PDF
 Pickard-Cambridge, O., 1861a - Descriptions of ten new species of spiders lately discovered in England. Annals and Magazine of Natural History n.(3) vol.7, pp. 428–441 PDF
 Westring, N., 1861 - Araneae svecicae. Göteborgs Kungliga Vetenskaps och Vitterhets Samhälles Handlingar vol.7, pp. 1–615. PDF
 Pickard-Cambridge, O., 1862 - Description of ten new species of British spiders. Zoologist vol.20, pp. 7951–7968. PDF
 Keyserling, E., 1863 - Beschreibungen neuer Spinnen. Verhandlungen der Kaiserlich-Königlichen Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien vol.13, pp. 369–382
 Pickard-Cambridge, O., 1863 - Description of twenty-four new species of spiders lately discoverd in Dorsetshire and Hampshire; together with a list of rare and some other hitherto unrecorded British spiders. Zoologist vol.21, pp. 8561–8599. PDF
 Koch, L., 1864 - Die europäischen Arten der Arachnidengattung Cheiracanthium. Abhandlungen der Naturhistorischen Gesellschaft zu Nürnberg vol.14 ([(3)1]), pp. 137–162. PDF
 Koch, L., 1866 - Die Arachniden-Familie der Drassiden. Nürnberg, voll. 1-6, pp. 1–304. PDF
 Koch, L., 1867a - Die Arachniden-Familie der Drassiden. Nürnberg, Hefte 7, pp. 305–352. PDF
 Ohlert, E., 1867 - Die Araneiden oder echten Spinnen der Provinz Preussen. Leipzig, pp. 1–172. PDF
 Canestrini, G., 1868 - Nuovi aracnidi italiani. Annuario della Società dei Naturalisti in Modena vol.3, pp. 190–206. PDF
 Canestrini, G. & Pavesi, P., 1868 - Araneidi italiani. Atti della Società Italiana di Scienze Naturali vol.11, pp. 738–872. PDF
 Koch, L., 1868 - Die Arachnidengattungen Amaurobius, Coelotes and Cybaeus. Abhandlungen der Naturhistorischen Gesellschaft zu Nürnberg vol.4, pp. 1–52. PDF
 Simon, E., 1868b - Monographie des espèces européennes de la famille des attides (Attidae Sundewall. - Saltigradae Latreille). Annales de la Société Entomologique de France n.(4) vol.8, pp. 11–72, pp. 529–726 PDF
 Koch, L., 1869 - Beitrag zur Kenntniss der Arachnidenfauna Tirols. Zeitschrift des Ferdinandeums für Tirol und Vorarlberg n.(3) vol.14, pp. 149–206. PDF
 Menge, A., 1869 - Preussische Spinnen. III. Abtheilung. Schriften der Naturforschenden Gesellschaft in Danzig (N. F.) vol.2, pp. 219–264 PDF
 Blackwall, J., 1870a - Notes on a collection of spiders made in Sicily in the spring of 1868, by E. Perceval Wright, M. D., with a list of the species, and descriptions of some new species and of a new genus. Ann. Mag. nat. Hist. n.(4), vol.5, pp. 392–405.
 Blackwall, J., 1870b - A list of spiders captured by Professor E. Perceval Wright, M. D., in the Province of Lucca, in Tuscany, in the summer of 1863, with characters of such species as appear to be new or little known to arachnologists. Jour. Linn. Soc. Lond. (Zool.) vol.10, pp. 405–434.
 Canestrini, G. & Pavesi, P., 1870 - Catalogo sistematico degli Araneidi italiano. Archivi per la Zoologia Anatomia e Fisiologia Bologna vol.2, pp. 60–64 (a parte, pp. 1–44). PDF
 Koch, L., 1870 - Beiträge zur Kenntniss der Arachnidenfauna Galiziens. Jahrb. k. k. Gelerh. Ges. Krakau vol.41, pp. 1–56.
 Simon, E., 1870a - Sur les aranéides de la famille des Enydes qui habitent l'Espagne et le Maroc. Rev. Mag. zool. (2) vol.22, pp. 51–54, 97-103 e 142-148. PDF
 Simon, E., 1870b - Aranéides noveaux ou peu connus du midi de l'Europe. Mémoires de la Société Royale des Sciences de Liège n.(2) vol.3, pp. 271–358 PDF
 Thorell, T., 1870a - Remarks on synonyms of European spiders. Part I. Uppsala, pp. 1–96.
 Ausserer, A., 1871a - Beiträge zur Kenntniss der Arachniden-Familie der Territelariae Thorell (Mygalidae Autor). Verh. zool.-bot. Ges. Wien n.21, pp. 117–224. PDF
 Carruccio, A., 1871 - Sulla piú esatta determinazione dei caratteri della Nemesia fodiens, Th. Bollettino della Società Entomologica Italiana vol.3, pp. 55–56. PDF
 Pickard-Cambridge, O., 1871a - Descriptions of some British spiders new to science, with a notice of others, of which some are now for the first time recorded as British species. Transactions of the Linnean Society of London vol.27, pp. 393–464. PDF
 Simon, E., 1871 - Révision des Attidae européens. Supplément à la monographie des Attides (Attidae Sund.). Annales de la Société Entomologique de France n.(5) vol.1, pp. 125–230, pp. 329–360. PDF
 Thorell, T., 1871a - Remarks on synonyms of European spiders. Part II. Uppsala, pp. 97–228 PDF
 Koch, L., 1872b - Beitrag zur Kenntniss der Arachnidenfauna Tirols. Zweite Abhandlung. Zeitschrift des Ferdinandeums für Tirol und Vorarlberg n.(3) vol.17, pp. 239–328 PDF
 Koch, L., 1872c - Apterologisches aus dem fränkischen Jura. Abhandlungen der Naturhistorischen Gesellschaft zu Nürnberg vol.6, pp. 127–152. PDF
 Pickard-Cambridge, O., 1872a - General list of the spiders of Palestine and Syria, with descriptions of numerous new species, and characters of two new genera. Proceedings of the Zoological Society of London 1871, pp. 212–354 PDF
 Pickard-Cambridge, O., 1872b - Descriptions of twenty-four new species of Erigone. Proceedings of the Zoological Society of London 1872, pp. 747–769
 Thorell, T., 1872a - Remarks on synonyms of European spiders. Part III. Uppsala, pp. 229–374
 Menge, A., 1873 - Preussische Spinnen. VI. Abtheilung. Schriften der Naturforschenden Gesellschaft in Danzig (N. F.) vol.3, pp. 327–374. PDF
 Pavesi, P., 1873b - Sopra una nuova specie di ragni (Nesticus speluncarum) appartenente alla collezione del Museo civico di Genova. Ann. Mus. civ. stor. nat. Genova vol.4, pp. 344–352.
 Pickard-Cambridge, O., 1873b - On new and rare British spiders (being a second supplement to "British spiders new to science", Linn. Trans. XXVII, p.393). Transactions of the Linnean Society of London vol.28, pp. 523–555. PDF
 Pickard-Cambridge, O., 1873g - On some new species of European spiders. Journal of the Linnean Society of London, Zoology vol.11, pp. 530–547 PDF
 Simon, E., 1873a - Aranéides nouveaux ou peu connus du midi de l'Europe. (2e mémoire). Mémoires de la Société Royale des Sciences de Liège (2) vol.5, pp. 187–351. [questa copia ha l'impaginazione da 1 a 174, e al 2016 solo questa versione è stata scannerizzata sul sito] PDF
 Simon, E., 1873d - Etudes arachnologiques. 2e Mémoire. III. Note sur les espèces européennes de la famille des Eresidae. Ann. Soc. ent. Fr. (5) vol.3, pp. 335–358.
 Thorell, T., 1873 - Remarks on synonyms of European spiders. Part IV. Uppsala, pp. 375–645.
 Moggridge, J.T., 1874 - Harvest ants and trap-door spiders. London Suppl., pp. 157–304. PDF
 Simon, E., 1874a - Les arachnides de France. Paris, vol.1, pp. 1–272.
 Fickert, C., 1875 - Myriopoden und Araneiden vom Kamme des Riesengenbirges. Ein Beitrag zur Faunistik der Subalpinen Region Schlesiens. Zeitschrift für Entomologie, Breslau vol.2, pp. 1–48. PDF
 Pickard-Cambridge, O., 1875b - On some new species of Erigone. Proceedings of the Zoological Society of London 1875, pp. 190–224, pp. 323–335. PDF
 Pickard-Cambridge, O., 1875e - Notes and descriptions of some new and rare British spiders. Annals and Magazine of Natural History (4) vol.16, pp. 237–260
 Simon, E., 1875a - Les arachnides de France. Paris vol.2, pp. 1–350. PDF
 Thorell, T., 1875a - Diagnoses Aranearum Europaearum aliquot novarum. Tijdschrift voor Entomologie vol.18, pp. 81–108. PDF
 Thorell, T., 1875b - Verzeichniss südrussischer Spinnen. Horae Societatis Entomologicae Rossicae vol.11, pp. 39–122 PDF
 Thorell, T., 1875c - Descriptions of several European and North African spiders. Bihang till Kongliga Svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar vol.13 (5), pp. 1–203. PDF
 Koch, L., 1876b - Verzeichniss der in Tirol bis jetzt beobachteten Arachniden nebst Beschreibungen einiger neuen oder weniger bekannten Arten. Zeitschrift des Ferdinandeums für Tirol und Vorarlberg vol.3, n.(20), pp. 221–354. PDF
 Simon, E., 1876a - Les arachnides de France. Paris vol.3, pp. 1–364. PDF
 Simon, E., 1876b - Etudes arachnologiques. 4e mémoire. VII. Révision de espèces européennes du groupe de la Lycosa tarentula Rossi. Annales de la Société Entomologique de France (5) vol.6, pp. 57–91
 Simon, E., 1876e - Description d'araignées nouvelles de France. Annales de la Société Entomologique de France n.(5) vol.6 (Bull.), pp. 180–183. PDF
 Koch, L., 1877b - Verzeichniss der bei Nürnberg bis jetzt beobachteten Arachniden (mit Ausschluss der Ixodiden und Acariden) und Beschreibungen von neuen, hier vorkommenden Arten. Abhandlungen der Naturhistorischen Gesellschaft zu Nürnberg vol.6, pp. 113–198 PDF
 Lebert, H., 1877 - Die Spinnen der Schweiz, ihr Bau, ihr Leben, ihre systematische Übersicht. Neue Denkschriften der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft vol.27, pp. 1–321 PDF
 Simon, E., 1878a - Les arachnides de France. Paris vol.4, pp. 1–334 PDF
 Herman, O., 1879 - Magyarország pók-faunája. Budapest vol.3, pp. 1–394. PDF
 Koch, L., 1879c - Arachniden aus Sibirien und Novaja Semlja, eingesammelt von der schwedischen Expedition im Jahre 1875. Bihang till Kongliga Svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar vol.16 (5), pp. 1–136. PDF
 Pickard-Cambridge, O., 1879e - On some new and rare British spiders, with characters of a new genus. Annals and Magazine of Natural History (5) vol.4, pp. 190–215
 Simon, E., 1879a - Arachnides nouveau de France, d'Espagne et d'Algérie. Premier mémoire. Bull. Soc. zool. France vol.4, pp. 251–263.
 Pavesi, P., 1880b - Studi sugli Aracnidi africani. I. Aracnidi di Tunisia. Annali del Museo Civico di Storia Naturale di Genova vol.15, pp. 283–388. PDF
 Kulczyński, W., 1881 - Wykaz pająkow z Tatr, Babiej gory i Karpat szlazkich z uwzglednieniem pionowego rozsiedlina pajakow zyjacych w Galicyi zachodniej. Sprawozdania Komisyi Fisyógraficznej Akademii Umiejetnosci w Krakowie vol.15, pp. 248–322.
 Simon, E., 1881a - Les arachnides de France. Paris, vol.5, pp. 1–180. PDF
 Koch, L., 1881b - Beschreibungen neuer von Herrn Dr Zimmermann bei Niesky in der oberlausitz endeckter Arachniden. Abhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft Görlitz vol.17, pp. 41–71. PDF
 Pickard-Cambridge, O., 1882b - On some new species of Araneidea, with characters of a new genus. Annals and Magazine of Natural History (5) vol.9, pp. 258–262
 Simon, E., 1881g - Description d'espèces nouvelles du genre Erigone. Bulletin de la Société Zoologique de France vol.6, pp. 233–257. PDF
 Costa, A., 1882 - Notizie ed osservazione sulla geo-fauna sarda. I. Atti della Reale Accademia delle Scienze Fisiche e Matematiche di Napoli vol.9, pp. 1–41 (Araneae, pp. 28–29). PDF
 Kulczyński, W., 1882b - Opisy nowych Gatunkow Pająkow, z Tatra, Babiej gory i Karpat szlazkich przez. Pamietnik Akademji umiejetnosci w Krakow wydzial matematyczno-przyrodniczy vol.8, pp. 1–42. PDF
 Simon, E., 1882c - Etudes Arachnologiques. 13e Mémoire. XX. Descriptions d'espèces et de genres nouveaux de la famille des Dysderidae. Ann. Soc. ent. Fr. (6) vol.2, pp. 201–240. PDF
 Costa, A., 1883 - Diagnosi di nuovi artropodi trovati in Sardegna. Bollettino della Società Entomologica Italiana vol.15, pp. 332–341 (Araneae, p. 340). PDF
 Simon, E., 1884a - Les arachnides de France. Paris vol.5, pp. 180–885 PDF
 Simon, E., 1884j - Etudes arachnologiques. 16e Mémoire. XXIII. Matériaux pour servir à la faune des arachnides de la Grèce. Ann. Soc. ent. Fr. (6) vol.4, pp. 305–356.
 Simon, E., 1884o - Arachnides nouveaux d'Algérie. Bull. Soc. zool. France vol.9, pp. 321–327.
 Costa, A., 1885 - Diagnosi di nuovi artropodi della Sardegna. Bollettino della Società Entomologica Italiana vol.17, pp. 240–255. PDF
 Pickard-Cambridge, O., 1885c - On new and rare British spiders, with some remarks on the formation of new species. Proceedings of the Dorset Natural History and Antiquarian Field Club vol.6, pp. 1–17. PDF
 Dahl, F., 1886 - Monographie der Erigone-Arten im Thorell schen. Sinne, nebst anderen Beiträgen zur Spinnenfauna SchleswigHolsteins. Schriften des Naturwissenschaftlichen Vereins für Schleswig-Holstein vol.6, pp. 65–102 PDF
 Lendl, A., 1886 - A magyarországi Tetragnatha-félékröl. Species subfamiliae Tetragnathinarum faunae Hungaricae. Math. Termés. Közlem. vol.22, pp. 119–156.
 Pickard-Cambridge, O., 1886 - On some new and rare British spiders. Proceedings of the Dorset Natural History and Antiquarian Field Club vol.7, pp. 70–78
 Simon, E., 1886d - Descriptions de quelques espèces nouvelles de la famille des Agelenidae. Annales de la Société Entomologique de Belgique vol.30 (C.R.), pp. 56–61. PDF
 Kulczyński, W., 1887 - Przyczynek do tyrolskiej fauny pajeczakow. Rozprawy i Sprawozdania z Posiedzen Wydzialu Matematyczno Przyrodniczego Akademji Umiejetnosci, Krakow vol.16, pp. 245–356 (+ appendice, pp. 1–12). PDF
 Bertkau, P., 1889 - Interessante Tiere aus der Umgebung von Bonn. Verhandlungen des Naturhistorischen Vereins der Preussischen Rheinlande und Westfalens vol.46, pp. 69–82. PDF
 Bertkau, P., 1890a - Das Weibchen einer vierten deutschen Atypus-Art. Verhandlungen des Naturhistorischen Vereins der Preussischen Rheinlande und Westfalens vol.47, pp. 76–77. PDF
 Bertkau, P., 1890b - Arachniden gesammelt vom 12. November 1888 bis zum 10. Mai 1889 in San Remo von Prof. Dr Oskar Schneider., anno 1890, pp. 1–11. PDF
 Simon, E., 1893d - Études arachnologiques. 25e Mémoire. XL. Descriptions d'espèces et de genres nouveaux de l'ordre des Araneae. Ann. Soc. ent. Fr. vol.62, pp. 299–330.
 Chyzer, C. & Kulczyński, W., 1894 - Araneae Hungariae. Budapest vol.2, pp. 1–151. PDF
 Pickard-Cambridge, F.O., 1894b - New genera and species of British spiders. Annals and Magazine of Natural History vol.(6), n.13, pp. 87–111 PDF
 Chyzer, C. & Kulczynski, W., 1897 - Araneae hungariae. Budapest vol.2, pp. 151–366 PDF
 Kulczyński, W., 1898 - Symbola ad faunam aranearum Austriae inferioris cognoscendam. Rozprawy i Sprawozdania z Posiedzen Wydzialu Matematyczno Przyrodniczego Akademji Umiejetnosci, Krakow vol.36, pp. 1–114
 Garneri, G.A., 1902 - Contribuzione alla fauna sarda. Aracnidi. Bollettino della Società Zoologica Italiana vol.(2), n.3, pp. 57–103. PDF
 Pickard-Cambridge, O., 1902b - On new and rare British Arachnida. Proceedings of the Dorset Natural History and Antiquarian Field Club vol.23, pp. 16–40
 Kulczyński, W., 1905b - Fragmenta arachnologica. V. Bulletin International de l'Academie des Sciences de Cracovie, 1905, pp. 231–250.
 Nosek, A., 1905b - Araneiden, Opilionen und Chernetiden. In: Penther, A. & E. Zederbauer (eds.) Ergebnisse einer naturwissenschaftlichen Reise zum Erdschias-Dagh (Kleinasien). Annalen des Kaiserlich-Königlichen Naturhistorischen Hofmuseums in Wien vol.20, pp. 114–154
 Lessert, R. de, 1907 - Notes arachnologiques. Revue Suisse de Zoologie vol.15, pp. 93–128. PDF
 Simon, E., 1907a - Araneae, Chernetes et Opiliones (Première série). In Biospeologica. III. Arch. zool. expér. gen. (4) vol.6, pp. 537–553.
 Simon, E., 1907c - Etude sur les araignées de la sous-section des Haplogynes. Ann. Soc. ent. Belg. vol.51, pp. 246–264.
 Dahl, F., 1908 - Die Lycosiden oder Wolfsspinnen Deutschlands und ihre Stellung im Haushalt der Natur. Nach statistischen Untersuchungen dargestellt. Nova Acta Academiae Caesareae Leopoldino-Carolinae Germanicae Naturae Curiosorum vol.88, pp. 175–678
 Lessert, R. de, 1910b - Catalogue des invertebres de la Suisse. Fasc. 3, Araignées. Musée d'histoire naturelle de Genève, pp. 1–635 PDF
 Dahl, F., 1912b - Über die Fauna des Plagefenn-Gebietes. In: Conwentz, H. (ed.) Das Plagefenn bei Chorin. Berlin, pp. 339–638 (Araneae, pp. 575–622). PDF
 Jackson, A.R., 1912 - On the British spiders of the genus Microneta. Transactions of the Natural History Society of Northumberland (N. S.) vol.4, pp. 117–142.
 Kulczyński, W., 1913a - Arachnoidea. In: Velitchkovsky, V. (ed.) Faune du district de Walouyki du gouvernement de Woronège (Russie). Cracovie vol.10, pp. 1–30
 Kulczyński, W., 1914 - Aranearum species novae minusve cognitae, in montibus Kras dictis a Dre C. Absolon aliisque collectae. Bulletin International de l'Academie des Sciences de Cracovie 1914, pp. 353–387. PDF
 Simon, E., 1914a - Les arachnides de France. Synopsis générale et catalogue des espèces françaises de l'ordre des Araneae; 1re partie. Paris vol.6, pp. 1–308 PDF
 Dalmas, R. de, 1915 - Capture à Paris d'un Physocyclus simoni f et description d'un Harpactocrates nouveau des Alpes maritimes. Bull. Soc. ent. France 1915, pp. 303–306.
 Dalmas, R. de, 1916 - Révision du genre Orchestina E.S., suive de la description de nouvelles espèces du genre Oonops et d'une étude sur les Dictynidae du genre Scotolathys. Ann. Soc. ent. Fr. vol.85, pp. 203–258.
 Hull, J.E., 1916 - Notes and records. Spiders. Vasculum vol.2, pp. 90–91.
 Simon, E., 1916b - Descriptions de plusieurs espèces d'arachnides récemment découvertes en France. (Troisième note). Bulletin de la Société Entomologique de France 1916, pp. 209–211. PDF
 Simon, E., 1918c - Note sur la synonymie de plusieurs araignées de la famille des Clubionidae. Bulletin de la Société Entomologique de France 1918, pp. 201–202. PDF
 Schenkel, E., 1919 - Araneae. In: Handschin, E. (ed.) Beiträge zur Kenntnis der Wirbellosen terrestrischen Nivalfauna der schweizerischen Hochgebirge. Liestal, pp. 72–87 PDF
 Dalmas, R. de, 1922 - Catalogue des araignées récoltées par le Marquis G. Doria dans l'ile Giglio (Archipel toscan). Ann. Mus. civ. stor. nat. Genova vol.50, pp. 79–96.
 Simon, E., 1922 - Description de deux arachnides cavernicoles du midi de la France. Bull. Soc. ent. France 1922, pp. 199–200.
 Caporiacco, L. di, 1923 - Aracnidi dei dintorni di Firenze. Memorie della Società Entomologica Italiana, Genova vol.2, pp. 177–226.
 Schenkel, E., 1923 - Beitrage zur Spinnenkunde. Beiträge zur Kenntnis der Wirbellosen terrestrischen Nivalfauna der schweizerischen Hochgebirge. Liestal, 1919. Verhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft in Basel vol.34, pp. 78–127 PDF
 Schenkel, E., 1925d - Beitrag zur Kenntnis der schweizerschen Spinnenfauna. Revue Suisse de Zoologie vol.32, pp. 253–318. PDF
 Caporiacco, L. di, 1926 - Aracnidi della provincia di Forlì. Mem. Soc. ent. ital. vol.4, pp. 229–258.
 Jackson A.R., 1926 - A list of spiders found by Mr. H. Domishsthorpe at Bordighera in northern italy. Entomologist's Record vol.38, pp. 26–28
 Caporiacco, L. di, 1927a - Alcuni ragni del Carso liburnico. Bollettino della Società Entomologica Italiana vol.59, pp. 41–45.
 Caporiacco, L. di, 1927b - Secondo saggio sulla-fauna aracnologica della Carnia e regioni limitrofe. Memorie della Società Entomologica Italiana, Genova vol.5, pp. 70–130
 Caporiacco, L. di, 1928c - Aracnidi della Capraja. Boll. Soc. ent. Ital. vol.60, pp. 124–127.
 Schenkel, E., 1929a - Beitrag zur Kenntnis der schweizerischen Spinnenfauna. IV. Teil. Spinnen von Bedretto. Revue Suisse de Zoologie vol.36, pp. 1–24 PDF
 Roewer, C.F., 1931 - Arachnoideen aus südostalpinen Höhlen gesammelt von Herrn Karl Strasser in den Jahren 1929 und 1930. Mitt. Höhl. Karstforsch. 1931, pp. 1–17.
 Simon, E., 1932 - Les arachnides de France. Tome VI. Synopsis générale et catalogue des espèces françaises de l'ordre des Araneae; 4e partie. Paris vol.6, pp. 773–978. PDF
 Fage, L., 1933a - Les arachnides cavernicoles de Belgique. Bulletin de la Société Entomologique de France vol.38, pp. 53–56. PDF
 Fage, L. & Kratochvíl, J., 1933 - Une araignée cavernicole nouvelle de la province de Trieste, Centromerus crosbyi, n. sp. Bulletin de la Société Entomologique de France vol.38, pp. 171–173. PDF
 Kratochvíl, J., 1933a - Evropské druhy celedi Nesticidae Dahl. Prace Morav. prirod. spol. vol.8, n.(10), pp. 1–69.
 Caporiacco, L. di, 1934c - Aracnidi terrestri della Laguna veneta. Atti del Museo Civico di Storia Naturale di Trieste vol.12, pp. 107–131. PDF
 Caporiacco, L. di, 1934d - I Nesticus liguri ed emiliani. Annali del Museo Civico di Storia Naturale di Genova vol.56, pp. 395–405. PDF
 Balogh, J.I., 1935 - A Sashegy pokfaunaja. Budapest, 60pp. PDF in ungherese
 Denis, J., 1935a - A propos de quelques araignées du genre Zodarion Walck., appartenant àa la faune française. Bull. Soc. hist. nat. Toulouse vol.67, pp. 51–68.
 Denis, J., 1935b - Sur deux araignées de Cyrénaique. Ann. Mus. civ. stor. nat. Genova vol.57, pp. 100–104.
 Denis, J., 1935c - Les araignées du genre Zodarion Walk., appartenant à la faune d'Italie. Mem. Soc. ent. ital. vol.14, pp. 65–83.
 Caporiacco, L. di, 1936c - Saggio sulla fauna aracnologica del Casentino, Val d'Arno Superiore e Alta Val Tiberina. Festschrift Embrik Strand vol.1, pp. 326–369. PDF
 Schenkel, E., 1936a - Kleine Beiträge zur Spinnenkunde. II. Teil. Revue Suisse de Zoologie vol.43, pp. 307–333. PDF
 Simon, E., 1937 - Les arachnides de France. Tome VI. Synopsis générale et catalogue des espèces françaises de l'ordre des Araneae; 5e et derniére partie. Paris vol.6, pp. 979–1298. PDF
 Caporiacco, L. di, 1938a - Aracnidi di Romagna. Bollettino della Società Eustachiana vol.36, n.(1), pp. 1–10. PDF
 Caporiacco, L. di, 1938c - Osservazioni ecologiche su Dicranopalpus gasteinensis Opilioni calcicolo. Redia vol.24, pp. 33–56. PDF
 Miller, F., 1938b - Zwei neue Höhlenspinnen aus den Grotten Jugoslaviens. Festschrift Embrik Strand vol.4, pp. 629–633. PDF
 Schenkel, E., 1938b - Spinnentiere von der Iberischen Halbinsel, gesammelt von Prof. Dr O. Lundblad, 1935. Arkiv för Zoologi vol.30 (A24), pp. 1–29. PDF
 Caporiacco, L. di, 1939b - Aracnidi cavernicoli delle Puglie. Grotte Ital. (2a) vol.3, pp. 43–47.
 Caporiacco, L. di, 1940a - Arachniden aus der Province Verona (Norditalien). Folia Zoologica et Hydrobiologica, Rigā vol.10, pp. 1–37 PDF
 Caporiacco, L. di, 1941a - Aracnidi cavernicoli bresciani. Grotte Ital. (2) vol.4, pp. 82–90.
 Roewer, C.F., 1942a - Katalog der Araneae von 1758 bis 1940. Bremen vol.1, pp. 1–1040. PDF
 Miller, F., 1943 - Neue Spinnen aus der Serpentinsteppe bei Mohelno in Mähren. Entomologické Listy, Brno vol.6, pp. 11–29 PDF in ungherese
 Caporiacco, L. di, 1947c - Raccolte faunistiche compiute nel Gargano da A. Ghigi e F. P. Pomini. Act. pontif. Acad. Sci. vol.12, pp. 229–239.
 Caporiacco, L. di, 1949d - Tre aracnidi nuovi delle Madonie. Atti Mus. civ. Stor. nat. Trieste vol.17, pp. 126–131.
 Caporiacco, L. di, 1949g - L'aracnofauna della Romagna in base alle raccolte Zangheri. Redia vol.34, pp. 237–288.
 Miller, F., 1949 - The new spiders from the serpentine rocky heath mear Mohelno (Moravia occ.). Entomologické Listy, Brno vol.12, pp. 88–98.
 Caporiacco, L. di, 1950a - Aracnidi dell'isola d'Elba e della Capraia. Monitore zool. ital. vol.58, pp. 8–15 Articolo in PDF
 Caporiacco, L. di, 1950b - Aracnidi dell'Isola d'Elba e della Capraia. Monitore Zoologico Italiano vol.58, pp. 8–15.
 Caporiacco, L. di, 1950c - Aracnidi cavernicoli liguri. Annali del Museo Civico di Storia Naturale Giacomo Doria vol.64, pp. 101–110. PDF
 Caporiacco, L. di, 1951a - Aracnidi pugliesi raccolti dai Signori Conci, Giordani-Soika, Gridelli, Ruffo e dall'autore. Memorie Biogeogr. adriat. vol.2, pp. 63–94.
 Caporiacco, L. di, 1952 - Aracnidi caverncoli del Trentino. Bollettino dei Musei e degli Istituti Biologici della Reale Università di Genova vol.24, pp. 55–62. PDF
 Dresco, E., 1952 - Remarques sur les Centromerus du groupe paradoxus et description de deux espèces nouvelles. Notes biospéologiques vol.7, pp. 95–100 PDF
 Caporiacco, L. di & Denis, J., 1953 - Descrizione di tre species di aracnidi dell'isola di Zannone. Bollettino di Zoologia vol.20, pp. 59–63. PDF
 Roewer, C.F., 1953a - Cavernicole arachniden aus Sardinien. Notes biospéol. vol.8, pp. 39–49.
 Denis, J., 1953d - Spiders of the Yemen, southwest Arabia, collected by the U.S. Naval Medical mission to the Yemen, 1951. Transactions of the American Microscopical Society vol.72, pp. 337–343
 Kraus, O., 1955a - Spinnen von Korsika, Sardinien und Elba (Arach., Araneae). Senckenbergiana Biologica vol.36, pp. 371–394. PDF
 Roewer, C.F., 1955c - Katalog der Araneae von 1758 bis 1940, bzw. 1954. Bruxelles vol.2, pp. 1–1751
 Kritscher, E., 1956 - Araneen aus den Sibillinischen Bergen. Memorie Mus. civ. Stor. nat. Verona vol.5, pp. 283–300. PDF
 Wiehle, H., 1956 - Spinnentiere oder Arachnoidea (Araneae). 28. Familie Linyphiidae-Baldachinspinnen. Tierwelt Deutschlands vol.44: pp.i-viii e pp. 1–337. PDF
 Miller, F., 1958c - Drei neue Spinnenarten aus den mährischen Steppengebieten. Věstník Československé Zoologické Společnosti v Praze vol.22, pp. 148–155. PDF
 Grasshoff, M., 1959 - Dysdera-Arten von Inseln der Mittelmeergebietes (Arachn., Araneae). Senckenberg. biol. vol.40, pp. 209–220.
 Knülle, W., 1959 - Über italienische Arctosa-Arten (Araneae: Lycosidae). Archivio Zoologico Italiano vol.45, pp. 251–270. PDF
 Roewer C.F., 1960 - Araneina. In: Zavattari E. "Biogeografia delle isole Pelagie". Rendiconti dell'Accademia Nazionale dei XL vol.4 (11), pp. 412–418
 Roewer, C.F., 1960a - Drei cavernicole Araneen-Arten aus Sizilien, erbeutet von Herrn M. Cerruti (Rom). Fragmenta Entomologica vol.3, pp. 87–94. PDF
 Wiehle, H., 1960a - Spinnentiere oder Arachnoidea (Araneae). XI. Micryphantidae-Zwergspinnen. Tierwelt Deutschlands vol.47, pp.i-xi, pp. 1–620. PDF
 Nikolic, F., 1963 - Pauci iz nekih pecina Slovenije. Congr. Youg. Speleol. III (Sarajevo), pp. 157–167.
 Alicata, P., 1964a - Le Dysdera del gruppo andreinii della fauna italiana (Araneae, Dysderidae). Atti Accad. gioenia Sci. nat. (6)vol.16, pp. 67–86.
 Wiehle, H., 1964b - Spinnen aus Slovenien, II. Senckenberg. biol. vol.45, pp. 641–652. PDF
 Alicata, P., 1965 - Una nuova specie di Dysdera della Sila (Araneae, Dysderidae). Fragm. ent. vol.4, pp. 81–84.
 Lugetti, G. & Tongiorgi, P., 1965 - Revisione delle specie italiane dei generi Arctosa C. L. Koch e Tricca Simon con note su una Acantholycosa delle Alpi Giulie (Araneae-Lycosidae). Redia vol.49, pp. 165–229. PDF
 Alicata, P., 1966a - Una nuova specie di Harpactea delle isole Pontine (Araneae, Dysderidae). Fragm. ent. vol.4, pp. 113–115.
 Alicata, P., 1966c - Le Harpactea (Araneae, Dysderidae) della fauna italiana e considerazioni sulla loro origine. Atti Accad. gioenia Sci. nat. (6) vol.18, pp. 190–221.
 Alicata, P., 1966d - Due nuove species di Parachtes (Araneae, Dysderidae) dell'Italia centro-meridionale. Doriana vol.4 (173), pp. 1–7.
 Alicata, P., 1966e - Su una nuova specie di Dysdera dell'Italia meridionale (Araneae, Dysderidae). Memorie Mus. civ. Stor. nat. Verona vol.14, pp. 487–489.
 Dresco, E., 1966 - Étude de quelques espèces d'araignées du genre Nesticus (fam. Nesticidae). Annales de Spéléologie vol.21, pp. 795–813 PDF
 Lugetti, G. & Tongiorgi, P., 1966 - Su alcune specie dei generi Arctosa C. L. Koch e Tricca Simon (Araneae-Lycosidae). Redia vol.50, pp. 133–150. PDF
 Zangheri P., 1966 - Repertorio sistematico e topografico della flora e fauna vivente e fossile della Romagna. Tomo II. Museo Civico di Storia Naturale di Verona. Memorie Fuori Serie n.1, pp. 538–589.
 Brignoli, P.M., 1967e - Notizie sui Theridiidae del Lazio (Araneae). Fragmenta Entomologica vol.4, pp. 177–197. PDF
 Brignoli, P.M., 1967f - Notizie sugli Araneidae della Calabria (Araneae). Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona vol.15, pp. 127–137. PDF
 Brignoli, P.M., 1968d - Su alcuni Araneidae e Theridiidae di Sicilia (Araneae). Atti dell'Accademia Gioenia di Scienze Naturali in Catania n.(6) vol.20, pp. 85–104. PDF
 Denis, J., 1968c - Notes sur les érigonides (araignées), XXXVII. Le genre Exechophysis Simon, avec des notes sur quelques espèces appartenant à d'autres genres. Bulletin de la Société Entomologique de France vol.72, pp. 310–322 PDF
 Brignoli, P.M., 1969b - Note sugli Scytodidae d'Italia e Malta (Araneae). Fragm. ent. vol.6, pp. 121–166.
 Lugetti, G. & Tongiorgi, P., 1969 - Ricerche sul genere Alopecosa Simon (Araneae-Lycosidae). Atti della Società Toscana di Scienze Naturali (B) vol.76, pp. 1–100 PDF
 Thaler, K., 1969 - Über einige wenig bekannte Zwergspinne aus Tirol (Arachn., Araneae, Erigonidae). Berichte des Naturwissenschaftlich-Medizinischen Vereins in Innsbruck vol.57, pp. 195–219. PDF
 Brignoli, P.M., 1970b - Contribution à la connaissance des Symphytognathidae paléarctiques (Arachnida, Araneae). Bulletin du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris vol.41, pp. 1403–1420. PDF
 Brignoli, P.M., 1971b - Note sui Pholcidae d'Italia (Araneae). Fragm. ent. vol.7, pp. 79–101.
 Brignoli, P.M., 1971d - Note su ragni cavernicoli italiani (Araneae). Fragmenta Entomologica vol.7, pp. 121–229 PDF
 Brignoli, P.M., 1971h - Contributo alla conoscenza degli Agelenidae italiani (Araneae). Fragmenta Entomologica vol.8, pp. 57–142 PDF
 Deltshev, C., 1972a - A new genus of Bulgarian cave spiders (Protoleptoneta bulgarica n.g., n. sp.). Int. J. Speleol. vol.4, pp. 275–283.
 Polenec, A., 1972 - Coelotes alpinus n. sp. Biološki vestnik Ljubljana vol.20, pp. 81–83. PDF
 Thaler, K., 1972a - Über einige wenig bekannte Zwergspinnen aus den Alpen, II (Arachnida: Aranei, Erigonidae). Berichte des Naturwissenschaftlich-Medizinischen Vereins in Innsbruck vol.59, pp. 29–50. PDF
 Würmli, M., 1972 - Ueber Alopecosa fabrilis trinacriae Lugetti & Tongiorgi, 1969 (Lycosidae, Araneae). Bollettino delle sedute della Accademia Gioenia di Scienze Naturali in Catania (4) vol.11, pp. 73–76
 Alicata, P., 1973 - I Dysderidae (Araneae) delle Eolie, delle Egadi e di Ustica. Lav. Soc. Ital. Biogeogr. (N.S.) vol.3, pp. 341–353.
 Blauwe, R. de, 1973a - Révision de la famille des Agelenidae (Araneae) de la région méditerranéenne. Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique vol.49 n.(2), pp. 1–111. PDF
 Blauwe, R. de, 1973b - Contribution à l'étude des Agelenidae et Drassidae des collections du Musée d'Histoire Naturelle de Vérone. Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona vol.20, pp. 263–273. PDF
 Georgescu, M., 1973a - La position systématique des genres Tapinocyba E. Simon et Aulacocyba E. Simon. La description d'une nouvelle espèce: Tapinocyba silvestris. Travaux de l'Institut de Spéologie “Émile Racovitza” vol.12, pp. 127–134. PDF
 Thaler, K., 1973a - Über wenig bekannte Zwergspinnen aus den Alpen, III (Arachnida: Aranei, Erigonidae). Berichte des Naturwissenschaftlich-Medizinischen Vereins in Innsbruck vol.60, pp. 41–60. PDF
 Wunderlich, J., 1973b - Zur Spinnenfauna Deutschlands, XV. Weitere seltene und bisher unbekannte Arten sowie Anmerkungen zur Taxonomie und Synonymie (Arachnida: Araneae). Senckenbergiana Biologica vol.54, pp. 405–428
 Alicata, P., 1974a - Le Harpactea Bristowe (Araneae, Dysderidae) del Nord Africa. Animalia vol.1, pp. 3–24.
 Blauwe, R. de, 1975 - Deuxième contribution à l'étude des Agelenidae des collections du Musée d'Histoire Naturelle de Vérone. Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Verona vol.2, pp. 145–154. PDF
 Brignoli, P.M., 1975c - Ragni d'Italia. XXV. Su alcuni ragni cavernicoli dell'Italia settentrionale (Araneae). Notiz. Circ. speleol. Rom. vol.20, pp. 7–39. (N.B.: su alcune ristampe la paginazione è pp. 3–35) PDF
 Brignoli, P.M., 1975d - Ragni d'Italia. XXIII. Nuovi dati su alcune Haplogynae (Araneae). Boll. Soc. ent. ital. vol.107, pp. 170–178.
 Miller, F. & Polenec, A., 1975a - Centrophantes gen. n. und zwei neue Lepthyphantes Arten aus Slovenien (Chelicerata: Aranea). Věstník Československé Zoologické Společnosti v Praze vol.39, pp. 126–134. PDF
 Brignoli, P.M., 1976a - Beiträge zur Kenntnis der Scytodidae (Araneae). Revue suisse Zool. vol.83, pp. 125–191.
 Dresco, E. & Célérier, M.-L., 1976a - Étude des tégénaires. Tegenaria ligurica Simon 1916 (Araneae, Agelenidae). Annales de Spéléologie vol.31, pp. 219–221 PDF
 Thaler, K., 1976a - Über wenig bekannte Zwergspinnen aus den Alpen, IV (Arachnida, Aranei, Erigonidae). Archives des Sciences, Genève vol.29, pp. 227–246. PDF
 Benoit, P.L.G., 1977i - Fam. Theridiidae. In: La faune terrestre de l'île de Saite-Hélène IV. Annales, Musée Royal de l'Afrique Centrale, Sciences zoologiques (Zool.-Ser. 8°) n.220, pp. 131–152 PDF
 Brignoli, P.M., 1977f - Ragni d'Italia XXVII. Nuovi dati su Agelenidae, Argyronetidae, Hahniidae, Oxyopidae e Pisauridae cavernicoli ed epigei (Araneae). Quaderni del Museo di Speleologia "V. Rivera" vol.4, pp. 3–117. PDF
 Thaler, K., 1978b - Die Gattung Cryphoeca in den Alpen (Arachnida, Aranei, Agelenidae). Zoologischer Anzeiger vol.200, pp. 334–346. PDF
 Brignoli, P.M., 1979e - Ragni d'Italia XXXII. Specie cavernicole di Sicilia (Araneae). Animalia vol.5, pp. 273–286.
 Brignoli, P.M., 1979f - Ragni d'Italia XXIX. Dysderidae nuovi o interessanti (Araneae). Boll. Soc. ent. ital. vol.111, pp. 17–26.
 Brignoli, P.M., 1979o - Ragni d'Italia XXXI. Specie cavernicole nuove o interessanti (Araneae). Quaderni del Museo di Speleologia "V. Rivera" vol.5 n.(10), pp. 1–48. PDF
 Millidge, A.F., 1979 - Some erigonine spiders from southern Europe. Bulletin of the British Arachnological Society vol.4, pp. 316–328
 Lehtinen, P.T. & Saaristo, M.I., 1980 - Spiders of the Oriental-Australian region. II. Nesticidae. Annales Zoologici Fennici vol.17, pp. 47–66 PDF
 Thaler, K., 1980b - Cryphoeca brignolii n. sp., eine weitere Reliktart der Südalpen-mit Arten-Schlüssel und Versuch eines Kladogramms (Arachnida: Aranei: Agelenidae). Zoologischer Anzeiger vol.204, pp. 400–408 PDF
 Wunderlich, J., 1980c - Zur Gattung Chalcoscirtus Bertkau 1880, mit einer Neubeschreibung (Arachnida: Araneae: Salticidae). Senckenbergiana Biologica vol.60, pp. 355–358. PDF
 Wunderlich, J., 1980e - Linyphiidae aus Süd-Europa und Nord-Afrika (Arachn.: Araneae). Verhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereins in Hamburg (N.F.) vol.23, pp. 319–337.
 Thaler, K., 1981c - Bemerkenswerte Spinnenfunde in Nordtirol (Österreich). Veröffentlichungen des Museum Ferdinandeum in Innsbruck vol.61, pp. 105–150 PDF
 Cantarella, T., 1982a - Contributo alla conoscenza dei salticidi (Arachnida, Araneae) di Sicilia. Animalia vol.7, pp. 55–68. PDF
 Cantarella, T., 1982b - Salticidae (Araneae) delle Isole Maltesi. Animalia vol.9, pp. 239–252
 Maurer, R., 1982b - Zur Kenntnis der Gattung Coelotes (Araneae, Agelenidae) in Alpenländern II. Die pastor-Gruppe der italienischen und französischen Alpen - Beschreibung von C. pastor lessinensis ssp. n. Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Verona vol.8, pp. 165–183. PDF
 Brignoli, P.M., 1983b - Ragni d'Italia XXXIV. Le specie descritte da G. Canestrini (Araneae). Atti XIII Congr. naz. Italiano Ent. Sestriere-Torino, pp. 561–567.
 Brignoli, P.M., 1983c - A catalogue of the Araneae described between 1940 and 1981. Manchester University Press, 755pp. PDF
 Cantarella, T., 1983 - Una nuova specie di Aelurillus (Araneae, Salticidae) dell'isola di Lampedusa. Animalia vol.10, pp. 53–59
 Thaler, K., 1983a - Bemerkenswerte Spinnenfunde in Nordtirol (Österreich) und Nachbarländern: Deckennetzspinnen, Linyphiidae (Arachnida: Aranei). Veröffentlichungen des Museum Ferdinandeum in Innsbruck vol.63, pp. 135–167. PDF
 Pesarini, C., 1984a - Rhode testudinea n. sp. delle Alpi Cozie, e considerazioni sulla sistematica della tribù Rhodini. Atti Soc. ital. Sci. nat. vol.125, pp. 81–86.
 Wunderlich, J., 1984a - Zu Taxonomie und Determination europäischer Spinnen-Gattungen. 1. Wolfspinnen (Lycosidae) (Arachnida: Araneae). Neue Entomologische Nachrichten vol.7, pp. 21–29. PDF
 Alicata, P. & Cantarella, T., 1988 - The genus Ballus: A revision of the European taxa described by Simon together with observations on the other species of the genus. Animalia vol.14, pp. 35–63. PDF
 Deeleman-Reinhold, C.L. & P.R. Deeleman, 1988 - Revision des Dysderinae (Araneae, Dysderidae), les especes mediterraneennes occidentales exceptees. Tijdschr. Ent. vol.131, pp. 141–269.
 Maurer, R. & Thaler, K., 1988 - Über bemerkenswerte Spinnen des Parc National du Mercantour (F) und seiner Umgebung (Arachnida: Araneae). Revue Suisse de Zoologie vol.95, pp. 329–353. PDF
 Di Franco, F., 1989a - Cybaeodes marinae; nuova specie di Gnaphosidae (Arachnida, Araneae) d'Italia. Animalia vol.15, pp. 25–36. PDF
 Steinberger, K.-H., 1989 - Ein Beitrag zur epigäischen Spinnenfauna Kärntens (Arachnida: Aranei). Carinthia II vol.179, pp. 603–609. PDF
 Kronestedt, T., 1990 - Separation of two species standing as Alopecosa aculeata (Clerck) by morphological, behavioural and ecological characters, with remarks on related species in the pulverulenta group (Araneae, Lycosidae). Zoologica Scripta vol.19, pp. 203–225
 Tanasevitch, A.V., 1990 - The spider family Linyphiidae in the fauna of the Caucasus (Arachnida, Aranei). In: B. R. Striganova (ed.) Fauna nazemnykh bespozvonochnykh Kavkaza. Moscow, Akaedemia Nauk, pp. 5–114. PDF in russo
 Thaler, K., 1990c - Amaurobius ruffoi n.sp., eine weitere Reliktart der Südalpen-mit Bemerkungen über die Amaurobiidae der Alpen (Arachnida: Aranei). Zoologischer Anzeiger vol.225, pp. 241–252
 Thaler, K. & Noflatscher, M.-T., 1990 - Neue und bemerkenswerte Spinnenfunde in Südtirol (Arachnida: Aranei). Veröffentlichungen des Museum Ferdinandeum in Innsbruck vol.69, pp. 169–190. PDF
 Hansen, H., 1991 - Ricerche faunistiche del Museo Civico di Storia Naturale di Venezia nell'Isola di Pantelleria. XI - Arachnida: Scorpiones, Pseudoscorpiones, Araneae. Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Venezia vol.40, pp. 7–19. PDF
 Pesarini, C., 1991a - The Amaurobiidae of northern Italy. Atti della Società Italiana di Scienze Naturali e del Museo Civico di Storia Naturale di Milano vol.131, pp. 261–276 PDF
 Thaler, K., 1991b - Pachygnatha terilis n.sp. aus den Südalpen, mit Bemerkungen zu einigen Araneidae der Alpenländer (Arachnida: Aranei, Tetragnathidae, Araneidae). Ber. nat.-med. Verein Innsbruck n.78, pp. 47–57.
 Maurer, R., 1992 - Zur Gattung Cybaeus im Alpenraum (Araneae: Agelenidae, Cybaeinae)-Beschreibung von C. montanus n. sp. und C. intermedius n. sp. Revue Suisse de Zoologie vol.99, pp. 147–162 PDF
 Gasparo, F., 1992 - Una nuova Harpactea dell'isola di Montecristo (Araneae, Dysderidae). Fragm. ent. vol.24, pp. 35–38.
 Platnick, N.I. & Di Franco, F., 1992 - On the relationships of the spider genus Cybaeodes (Araneae, Dionycha). American Museum Novitates n.3053, pp. 1–9. PDF
 Baldacchino, A.E., Dandria, D., Lanfranco, E. & Schembri, P.J., 1993 - Records of spiders (Arachnida: Araneae) from the Maltese Islands (central Mediterranean). The Central Mediterranean Naturalist vol.2, n.(2), pp. 37–59. PDF
 Deeleman-Reinhold, C.L., 1993a - The genus Rhode and the harpacteine genera Stalagtia, Folkia, Minotauria, and Kaemis (Araneae, Dysderidae) of Yugoslavia and Crete, with remarks on the genus Harpactea. Revue arachnol. vol.10, pp. 105–135.
 Thaler, K., 1993 - Über wenig bekannte Zwergspinnen aus den Alpen - IX (Arachnida: Aranei, Linyphiidae: Erigoninae). Revue Suisse de Zoologie vol.100, pp. 641–654. PDF
 Di Franco, F., 1994c - Nuovi dati su Clubiona leucaspis Simon, 1932 (Araneae, Clubionidae). Animalia vol.20, pp. 71–75. PDF
 Thaler K., Buchar J., 1994 - Die Wolfspinnen von Osterreich 1: Gattungen Acantholycosa, Alopecosa, Lycosa (Arachnida, Araneidae: Lycosidae) – Faunistisch-tiergeographische Ubersicht.. Carinthia II vol.184, pp. 357–375
 Wunderlich, J., 1994a - Beschreibung der bisher unbekannten Spinnen-Art Clubiona pseudoneglecta der Familie der Sackspinnen aus Deutschland (Arachnida: Araneae: Clubionidae). Entomologische Zeitschrift, Frankfurt a.M. n.104, pp. 157–160. PDF
 Buchar, J. & Thaler, K., 1995a - Die Wolfspinnen von Österreich 2: Gattungen Arctosa, Tricca, Trochosa (Arachnida, Araneida: Lycosidae) - Faunistisch-tiergeographische Übersicht. Carinthia II vol.185, pp. 481–498. PDF
 Wunderlich, J., 1995a - Zur Kenntnis der Endemiten, zur Evolution und zur Biogeographie der Spinnen Korsikas und Sardiniens, mit Neubeschreibungen (Arachnida: Araneae). Beitr. Araneol. vol.4, pp. 353–383.
 Wunderlich, J., 1995m - Zu Taxonomie und Biogeographie der Arten der Gattung Oecobius Lucas 1846, mit Neubeschreibungen aus der Mediterraneis und von der Arabischen Halbinsel (Arachnida: Araneae: Oecobiidae). Beitr. Araneol. vol.4, pp. 585–608.
 Bosmans, R., 1996 - The genera Araeoncus Simon, Delorripis Simon and Diplocephalus Bertkau in northern Africa (Araneae: Linyphiidae: Erigoninae): Studies on North African Linyphiidae VII. Belgian Journal of Zoology n.126, pp. 123–151
 Gasparo, F., 1996a - Note su Harpactea piligera (Araneae, Dysderidae). Fragm. ent. vol.28, pp. 1–13.
 Gasparo, F., 1996b - Sulla presenza del genere Stalita Schiödte (Araneae, Dysderidae) in Friuli (Italia nordorientale). Atti Memorie Commiss. Grotte "E. Boegan" vol.33, pp. 47–53.
 Knoflach, B., 1996d - Die Arten der Steatoda phalerata-Gruppe in Europa (Arachnida: Araneae, Theridiidae). Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft vol.69, pp. 377–404. PDF
 Noflatscher M.T., 1996 - Aranei - Spinnen, Webspinnen. In: Hellrig K. (eds), Die Tierwelt Südtirols. Naturmuseum Südtirols, Bozen, pp. 211–228
 Pesarini, C., 1996 - Note su alcuni Erigonidae italiani, con descrizione di una nuova specie (Araneae). Atti della Società Italiana di Scienze Naturali e del Museo Civico di Storia Naturale di Milano vol.135, pp. 413–429 PDF
 Bosmans, R., 1997 - Revision of the genus Zodarion Walckenaer, 1833, part II. Western and Central Europe, including Italy (Araneae: Zodariidae). Bull. Br. arachnol. Soc. vol.10, pp. 265–294.
 Gasparo, F., 1997b - Due nuove specie del genere Dysdera dell'Appennino centro-settentrionale (Araneae, Dysderidae). Fragm. ent. vol.29, pp. 239–251.
 Pesarini, C., 1997 - I ragni (Arachnida Araneae) del Monte Barro (Italia, Lombardia, Lecco). Memorie della Societa Italiana di Scienze Naturali e del Museo Civico di Storia Naturale di Milano vol.27, pp. 251–263. PDF
 Heidt, E., Framenau, V., Hering, D. & Manderbach, R., 1998 - Die Spinnen- und Laufkäferfauna auf ufernahen Schotterbänken von Rhône, Ain (Frankreich) und Tagliamento (Italien) (Arachnida, Araneae; Coleoptera, Carabidae). Entomologische Zeitschrift, vol.108, pp. 142–153.
 Roberts, M.J., 1998 - Spinnengids. Tirion, Baarn, Netherlands, 397pp. PDF
 Gasparo, F., 1999b - Ridescrizione di Stalita patrizii Roewer, 1956, specie tipo del nuovo genere Sardostalita (Araneae, Dysderidae). Boll. Mus. reg. Sci. nat. Torino vol.16, pp. 59–76.
 Gasparo, F., 2000a - Descrizione di Dysdera brignoliana n. sp. delle Isole Ponziane (Italia centrale) (Araneae Dysderidae). Mem. Soc. entomol. ital. vol.78, pp. 395–401.
 Pesarini, C., 2000 - Contributo alla conoscenza della fauna araneologica italiana (Araneae). Memorie della Società Entomologica Italiana, Genova vol.78, pp. 379–393. PDF
 Saaristo, M.I. & Tanasevitch, A.V., 2000 - Systematics of the Bolyphantes-Poeciloneta genus-group of the subfamily Micronetinae Hull, 1920 (Arachnida: Araneae: Linyphiidae). Reichenbachia vol.33, pp. 255–265 PDF
 Tanasevitch, A.V., 2000a - On some Palaearctic species of the spider genus Agyneta Hull, 1911, with description of four new species (Aranei: Linyphiidae). Arthropoda Selecta vol.8, pp. 203–213
 Thaler, K., Buchar, J. & Knoflach, B., 2000 - Notes on wolf spiders from Greece (Araneae, Lycosidae). Linzer Biologische Beiträge vol.32, pp. 1071–1091.
 Helsdingen, P.J. van, Thaler, K. & Deltshev, C., 2001 - The European species of Bolyphantes with an attempt of a phylogenetic analysis (Araneae Linyphiidae). Memorie della Società Entomologica Italiana, Genova vol.80, pp. 3–35. PDF
 Pesarini, C., 2001a - Sei nuove specie di Dysderidae d'Italia e di Grecia (Araneae). Atti Soc. it. Sci. nat. Museo civ. Stor. nat. Milano n.141, pp. 291–301.
 Saaristo, M.I., 2001a - Dwarf hunting spiders or Oonopidae (Arachnida, Araneae) of the Seychelles. Insect Syst. Evol. vol.32, pp. 307–358.
 Bosselaers, J. & Jocqué, R., 2002 - Studies in Corinnidae: cladistic analysis of 38 corinnid and liocranid genera, and transfer of Phrurolithinae. Zoologica Scripta vol.31, pp. 241–270. PDF
 El-Hennawy, H.K., 2002 - Revision of the North African spider genus Dorceus C. L. Koch, 1846 (Araneida: Eresidae). Serket vol.8, pp. 57–72.
 Giovanelli, D., 2002 - Manuale pratico per conoscere i ragni che vivono negli ambienti del Parco del Taro. Collana naturalistica Parchi e Riserve dell'Emilia Romagna, vol.4, pp. 1–47. PDF
 Addante R., Moleas T., Ranieri G., 2003 - Preliminary investigations on the interaction between spiders (Araneae) and grapevine moth (Lobesia botrana (Denis et Schiffermüller)) populations in Apulian vineyards. IOBC/wprs Bulletin vol.26 (8), pp. 111–115
 Hansen, H. & Vanin, S., 2004 - Contributo alla conoscenza della fauna araneologica dell'arco alpino sud-orientale. Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Venezia vol.55, pp. 87–95. PDF
 Trotta, Alessio, 2005 - Introduzione ai ragni italiani (Arachnida Araneae), Memorie della Società Entomologica italiana, vol.83, p. 3-178 Pubblicazione scaricabile in PDF URL consultato il 12 marzo 2015
 Gasparo, F., 2005c - Descrizione del maschio e nuova attribuzione generica di Leptoneta baccettii (Araneae, Leptonetidae). Boll. Soc. entomol. ital. vol.137, pp. 159–166.
 Guseinov, E.F., Marusik, Y.M. & Koponen, S., 2005 - Spiders (Arachnida: Aranei) of Azerbaijan 5. Faunistic review of the funnel-web spiders (Agelenidae) with the description of a new genus and species. Arthropoda Selecta vol.14, pp. 153–177 PDF
 Azarkina G.N., Logunov D.V., 2006 - Taxonomic notes on nine Aelurillus species of the western Mediterranean (Araneae: Salticidae). Bulletin of the British Arachnological Society vol.13 (7), pp. 233–248
 Bosmans, R., 2006b - Contribution to the knowledge of the Linyphiidae of the Maghreb. Part X. New data on Lepthyphantes Menge (sensu lato) species (Araneae: Linyphiidae). Belgian Journal of Zoology vol.136, pp. 173–191. PDF
 Buchar, J., Knoflach, B. & Thaler, K., 2006 - On the identity of Arctosa varians C. L. Koch and Artosa similis Schenkel, with notes on related species. Bulletin of the British Arachnological Society vol.13, pp. 329–336 PDF
 Topçu, A., Seyyar, O., Demir, H. & Türkeş, T., 2006a - A contribution to the knowledge of the Turkish spider fauna (Araneae). In: C. Deltshev & P. Stoev (eds.) European Arachnology 2005. Acta Zoologica Bulgarica Supplement vol.1, pp. 335–338
 Vanin, S. & Turchetto, M., 2007 - Winter activity of spiders and pseudoscorpions in the South‐Eastern Alps (Italy), Italian Journal of Zoology, vol.74, n.1, pp. 31–38 PDF
 Isaia, M., Negro, M. & Rolando, A., 2008 - Notes on the distribution of Berlandina nubivaga with the description of the male (Araneae, Gnaphosidae). Journal of Arachnology vol.36, pp. 180–183. PDF
 Pantini, P. & Isaia, M., 2008 - New records for the Italian spider fauna (Arachnida, Araneae). Arthropoda Selecta vol.17, pp. 133–144. PDF
 Rezác, M., S. Pekár & J. Johannesen, 2008 - Taxonomic review and phylogenetic analysis of central European Eresus species (Araneae: Eresidae). Zool. Scripta vol.37, pp. 263–287.
 Wunderlich, J., 2008b - On extant and fossil (Eocene) European comb-footed spiders (Araneae: Theridiidae), with notes on their subfamilies, and with descriptions of new taxa. Beiträge zur Araneologie vol.5, pp. 140–469. PDF
 Isaia, M. & Pantini, P., 2009 - Coelotes pickardi O. Pickard-Cambridge, 1873: un intricato caso di sinonimia per un endemita alpino ritrovato in Valle Oropa e le sue sottospecie (Arachnida, Araneae, Amaurobiidae). Memorie dell'Associazione Naturalistica Piemontese vol.11, pp. 23–28. PDF
 Kamura, T., 2009 - Trochanteriidae, Gnaphosidae, Prodidomidae, Corinnidae. In: Ono, H. (ed.) The Spiders of Japan with keys to the families and genera and illustrations of the species. Tokai University Press, Kanagawa, pp. 482–500, pp. 551–557
 Knoflach, B., Pfaller, K. & Stauder, F., 2009 - Cortestina thaleri - a new dwarf six-eyed spider from Austria and Italy (Araneae: Oonopidae: Oonopinae). Contributions to Natural History vol.12, pp. 743–771. PDF
 Pantini, P. & Sassu, A., 2009 - I ragni dell'isola dell'Asinara (Sardegna NW) (Arachnida, Araneae). Annali del Museo Civico di Storia Naturale di Genova vol.100, pp. 619–647
 Bolzern, A., Hänggi, A. & Burckhardt, D., 2010 - Aterigena, a new genus of funnel-web spider, shedding some light on the Tegenaria-Malthonica problem (Araneae: Agelenidae). Journal of Arachnology vol.38, pp. 162–182 PDF
 Negro M., Isaia M., Palestrini C., Schoenhofer A., Rolando A., 2010 - The impact of high-altitude ski pistes on ground-dwelling arthropods in the Alps. Biodiversity and Conservation vol.19, pp. 1–18.
 Wang, X.P. & Jäger, P., 2010 - A review of Coelotinae epigynal teeth morphology, with descriptions of two species from China (Araneae: Amaurobiidae). Journal of Natural History vol.44, pp. 1165–1187. PDF
 Ballarin, F., Pantini, P. & Hansen, H., 2011 - Catalogo ragionato dei ragni (Arachnida, Araneae) del Veneto. Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona, 2. serie, Sezione Scienze della Vita vol.21, pp. 1–151 PDF
 Di Pompeo, P., Kulczycki, A., Legittimo, C.M. & Simeon, E., 2011 - New records for Europe: Argiope trifasciata (Forsskål, 1775) from Italy and Malta (Araneae, Araneidae). Bulletin of the British Arachnological Society vol.15, pp. 205–208. PDF
 Hansen H., 2011 - Contributo alla conoscenza dell'araneofauna di alcuni biotopi naturali del Friuli Venezia Giulia (Arachnida Araneae). Gortania Botanica Zoologica vol.32, pp. 115–134
 Isaia, M., Paschetta, M., Lana, E., Pantini, P., Schönhofer, A. L., Christian, E. & Badino, G., 2011 - Subterranean arachnids of the western Italian Alps. Museo Regionale Scienze Naturali Monografie vol.47, Torino, xi+325pp. PDF
 Le Peru, B., 2011 - The spiders of Europe, a synthesis of data: Volume 1 Atypidae to Theridiidae. Mémoires de la Société Linnéenne de Lyon vol.2, pp. 1–522 PDF
 Tanasevitch, A.V., 2011b - On linyphiid spiders from the eastern and central Mediterranean kept at the Muséum d'histoire naturelle, Geneva. Revue Suisse de Zoologie vol.118, pp. 49–91. PDF
 Wunderlich, J., 2011 - Extant and fossil spiders (Araneae). Beiträge zur Araneologie vol.6, pp. 1–640. PDF
 Hänggi, A. & Stäubli, A., 2012 - Nachträge zum "Katalog der schweizerischen Spinnen" 4. Neunachweise von 2002 bis 2011. Arachnologische Mitteilungen vol.44, pp. 59–76 PDF
 IJland, S., Helsdingen, P.J. van & Miller, J., 2012 - On some spiders from Gargano, Apulia, Italy. Spined, Nieuwsbrief Spinnenwerkgroep Nederland vol.32, pp. 2–20. PDF
 Rossi, G. & Bosio, F., 2012 - Elenco delle specie di ragni (Arachnida, Araneae) note per la Valle d'Aosta. Revue Valdôtaine d'Histoire Naturelle vol.66, pp. 45–88. PDF
 Korenko S., Isaia M., Satrapova J., Pekar S., 2013 - Parasitoid genus-specific manipulation of orb-web host spiders (Araneae, Araneidae). Ecological Entomology (2013), pp. 1–8.
 Negro M., Rolando A., Barni E., Bocola D., Filippa G., Freppaz M., Isaia M., Siniscalco C., Palestrini C., 2013 - Differential responses of ground dwelling arthropods to ski-piste restoration by hydroseeding. Biodiversity and Conservation vol.22 pp. 2607–2634
 Pantini, P., Sassu, A. & Serra, G., 2013 - Catalogue of the spiders (Arachnida Araneae) of Sardinia. Biodiversity Journal vol.4, pp. 3–104. PDF
 Paschetta M., La Morgia V., Masante D., Negro M., Rolando A., Isaia M., 2013 - Grazing history influences biodiversity: a case study on ground-dwelling arachnids (Arachnida: Araneae, Opiliones) in the Natural Park of Alpi Marittime (NW Italy). Journal of Insect Conservation, vol.17 (2), pp. 339–356
 Decae, A., Colombo, M. & Manunza, B., 2014 - Species diversity in the supposedly monotypic genus Amblyocarenum Simon, 1892, with the description of a new species from Sardinia (Araneae, Mygalomorphae, Cyrtaucheniidae). Arachnology vol.16 (6), pp. 228–240
 Bosmans, R., 2015 - Sur quelques espèces du genre Centromerus Simon, 1884 de France et d'Espagne (Aranaeae, Linyphiidae). Revue Arachnologique vol.2, n.2, pp. 23–27. PDF
 Bosmans, R. & Colombo, M., 2015 - New species of spiders from Sardinia (Araneae), with ecological notes on Lipocrea epeiroides (O. Pickard-Cambridge, 1872) (Araneae: Araneidae). Arachnology vol.16, n.(9), pp. 319–332. PDF
 Bosmans, R. & Gasparo, F., 2015 - A new cave-dwelling Centromerus from Sardinia (Araneae: Linyphiidae). Fragmenta Entomologica vol.46 n.(1-2 del 2014), pp. 113–116 PDF
 Breitling, R., Lemke, M., Bauer, T., Hohner, M., Grabolle, A. & Blick, T., 2015 - Phantom spiders: notes on dubious spider species from Europe. Arachnologische Mitteilungen vol.50, pp. 65–80. PDF
 Isaia, M. & Chiarle, A., 2015 - Taxonomic notes on Cybaeus vignai Brignoli, 1977 (Araneae, Cybaeidae) and Dysdera cribrata Simon, 1882 (Araneae, Dysderidae) from the Italian Maritime Alps. Zoosystema vol.37, n.(1), pp. 45–56. PDF
 Logunov, D.V. 2015a - Taxonomic-faunistic notes on the jumping spiders of the Mediterranean (Aranei: Salticidae). Arthropoda Selecta vol.24 n.(1), pp. 33–85. PDF

Liste di biologia
Araneae
Liste relative all'Italia